Rodríguez Jurado puede hacer referencia a:

Agustín Rodríguez Jurado (1900–1963), juez argentino, interventor federal de San Luis durante la Revolución de 1943.
Arturo Rodríguez Jurado (1907–1982), boxeador y jugador argentino de rugby.  
Benigno Rodríguez Jurado (1861–1920), político y juez argentino, gobernador de San Luis entre 1904 y 1907.